Michael Thompson – brytyjski karateka, ur. w 1962
 Michael Thompson – amerykański gitarzysta, ur. w 1954